Tenisový turnaj na okruhu ATP Mutua Madrileña Madrid Open 2011 se konal ve dnech 30. dubna - 8. května v Madridu, hlavním městě Španělska venku na antukových dvorcích. Turnaj byl zařazen do kategorie ATP Masters 1000 a odměny činily 2 835 000 EUR.

Obhájce titulu Rafael Nadal ve finále podlehl Srbu Djokovićovi 7–5, 6–4. Djoković tak získal druhý titul z turnajů kategorie ATP Master 1000 Tournament hraných na antuce, šestý titul v sezóně a celkový dvacátý čtvrtý vítězný singlový turnaj v kariéře. V roce 2011 zde vyhrál třetí titul z kategorie Masters, osmý v této sérii celkově a prodloužil svou neporazitelnost na 34 zápasů v řadě.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Rafael Nadal (finále)
  Novak Djoković (vítěz)
  Roger Federer (semifinále)
  Andy Murray (3. kolo)
  Robin Söderling (čtvrtfinále)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Gaël Monfils (2. kolo, skreč)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Mardy Fish (1. kolo)
  Andy Roddick (1. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Stanislas Wawrinka (1. kolo)
  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Viktor Troicki (1. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
Nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (odstoupili)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (2. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (finále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Madrid Open
Tenis ve Španělsku v roce 2011